Jméno Višňová má více sídel:
 Višňová (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Višňová (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
 Višňová (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Višňová (Roztoky), Višňová (Branov) – osada v obcích Roztoky a Branov v okrese Rakovník

Podobné názvy 
 Višňové (rozcestník)
 Višňovka
 Višňov